Педуря () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Метеш.
 Педуря () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Шеулія.